

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Mszanna – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska 
 Mszanna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka

Zobacz też 
 Mszanna-Kolonia